Кеті Джордан і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Шрайвер, яка виступала в парі з Мартіною Навратіловою.

Навратілова і Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Джо Дьюрі і Барбара Поттер з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
n/a
 Джо Дьюрі /  Барбара Поттер (фінал)
 Енн Кійомура /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Houston Doubles Draw 

Virginia Slims of Houston
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983